Jean Calbrix (né à Rouen le ) est un auteur français de romans policiers. Il a été professeur de mathématiques à l'Université de Rouen.

Ses romans mettent en scène le commissaire Shura de la police judiciaire d'Yvetot.

Œuvres 

 Mon cadavre se lève tôt à Yvetot, éditions Charles Corlet, 2000 
 Au bout du conte, Editinter, 2002 
 Mon cadavre s'enroue à Rouen, éd. Charles Corlet, 2002  
 Mon cadavre s'éclate à Granville, éd. Charles Corlet, 2004 
 Mon cadavre se met à la diète à Dieppe, éd. Charles Corlet, 2005  
 Mon cadavre se navre au Havre, éd. Charles Corlet, 2006 

 Mon cadavre fait du french cancan à Caen, Charles Corlet, 2011 
 Mon cadavre normand n'a pas ri à Paris, Charles Corlet, 2012

Liens externes 
 

Écrivain normand
Auteur français de roman policier
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en janvier 1940
Naissance à Rouen
Professeur à l'université de Rouen
Naissance dans la Seine-Inférieure